FC Erzgebirge Aue (celým názvem: Fußballclub Erzgebirge Aue), dříve znám pod názvem Wismut Karl Marx Stadt, je německý fotbalový klub, který sídlí v saském městě Aue-Bad Schlema. Od sezóny 2016/17 působí ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu Sparkassen-Erzgebirgsstadion s kapacitou 15 690 diváků.

Založen byl roku 1949 jakožto BSG Pneumatik Aue (1949: Zentra Wismut Aue, 1951: Wismut Aue). V roce 1954 byl klub ovšem přejmenován na SC Wismut Karl Marx Stadt, a to aniž by změnil své působiště v Aue. Karl Marx Stadt (dnes Chemnitz) bylo nedaleké větší město, které nemělo samo žádný silný fotbalový tým, a tak se úřadům zdálo vhodnější, aby v nejvyšší lize bylo reprezentováno právě ono. Roku 1963 nicméně v Karl Marx Stadtu vznikl nový fotbalový klub FC Karl Marx Stadt (dnešní Chemnitzer FC), a Wismut se tak znovu vrátil k názvu BSG Wismut Aue. Po sjednocení Německa přijal název FC Wismut Aue, v roce 1993 konečně FC Erzgebirge Aue.

Náleží mu tři tituly mistra NDR (1956, 1957, 1959), jeden východoněmecký pohár (1955) a zahrál si čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí 1958/59.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1949 – BSG Pneumatik Aue (Betriebssportgemeinschaft Pneumatik Aue)
 1949 – BSG Zentra Wismut Aue (Betriebssportgemeinschaft Zentra Wismut Aue)
 1951 – BSG Wismut Aue (Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue)
 1954 – SC Wismut Karl-Marx-Stadt (Sportclub Wismut Karl-Marx-Stadt)
 1963 – BSG Wismut Aue (Betriebssportgemeinschaft Wismut Aue)
 1990 – FC Wismut Aue (Fußballclub Wismut Aue)
 1993 – FC Erzgebirge Aue (Fußballclub Erzgebirge Aue)

Získané trofeje 
 DDR-Oberliga ( 3× )
 1956, 1957, 1959
 FDGB-Pokal ( 5× )
 1954/55
 Sachsenpokal ( 4× )
 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2015/16

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1949–1950: Landesklasse Sachsen-West
 1950–1951: DDR-Liga Süd
 1951–1990: DDR-Oberliga
 1990–1991: DDR-Liga – sk. B
 1991–1994: Fußball-Oberliga Nordost Süd
 1994–2000: Fußball-Regionalliga Nordost
 2000–2003: Fußball-Regionalliga Nord
 2003–2008: 2. Fußball-Bundesliga
 2008–2010: 3. Fußball-Liga
 2010–2015: 2. Fußball-Bundesliga
 2015–2016: 3. Fußball-Liga
 2016– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

FC Erzgebirge Aue II 
FC Erzgebirge Aue II, dříve znám také pod názvem FC Erzgebirge Aue Amateure, byl rezervním týmem Erzgebirge Aue. Zrušen byl po ukončení sezóny 2014/15. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2013/14, kdy se v Oberlize (5. nejvyšší soutěž) umístil na 5. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1994–1998: Bezirksliga Chemnitz
 1998–2000: Landesliga Sachsen
 2000–2002: Bezirksliga Chemnitz
 2002–2005: Landesliga Sachsen
 2005–2008: Sachsenliga
 2008–2015: Fußball-Oberliga Nordost Süd

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  
 Oficiální stránky českého fanklubu 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1945
Sportovní kluby v Sasku
Sport v Aue-Bad Schlema